Kadettenschule steht für

 eine Kadettenanstalt im Allgemeinen

im Speziellen für

 Kadettenschule (Hannover), 1842–1843 errichtetes Lehrgebäude für das Königlich Hannoversche Kadetten-Corps

Siehe auch:
 Kriegsschule in Deutschland
 Kadettenschulen (Österreich-Ungarn)
 k.u.k. Kriegsschule in Österreich-Ungarn